Amphoteros ist 

in der griechischen Mythologie:
 Amphoteros (Sohn des Alkmaion), Sohn des Alkmaion
 Amphoteros (Lykier), ein Lykier, wird im Trojanischen Krieg von Patroklos getötet

der Name folgender Personen:
 Amphoteros (Admiral) († nach 331 v. Chr.), makedonischer Flottenkommandant (nauarchos) Alexanders des Großen

Siehe auch:
 Amphoter (von altgriechisch ἀμφοτέρως, amphotéros „auf beiderlei Art“), in der Chemie Stoff, der – je nach Milieu oder Reaktionspartner – in der einen oder anderen Weise reagiert